ППК, может означать:
 ППК — российская музыкальная группа.
 ППК — публично-правовая компания, форма юридического лица.
 ППК — почвенный поглощающий комплекс.
 ППК — партия патриотов Казахстана.
 ППК — публично-правовая корпорация.
 ППК — противоперегрузочный костюм.
 ППК — пригородная пассажирская компания.
 ППК — пермская пригородная компания — частный железнодорожный перевозчик, осуществляющий перевозку людей в электропоездах, в Перми.
 ППК — приморский пищевой комбинат в Санкт-Петербурге.
 ППК — природно-промышленный комплекс.
 ППК — Первая продюсерская компания. Производитель ряда передач для канала НТВ.
 ППК — Псковский педагогический комплекс. Школа города Пскова.

См. также 
 ПНППК — Пермская научно-производственная приборостроительная компания.
 Walther PPK — модель пистолета немецкой фирмы «Вальтер»